Ouadahi ist der Familienname folgender Personen:

 Driss Ouadahi (* 1959), algerischer Maler
 Mohammed Amine Ouadahi (* 1987), algerischer Boxer